Глеле — фамилия. Известные носители:

 Глеле (1814—1889) — король Дагомеи (1858—1889).
 Глеле-Аханханзо, Морис (род.1934) — бенинский общественный деятель, историк, юрист, педагог.